Böttiger ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Böttiger (* 1951), deutsche Schauspielerin
 Bernd Böttiger (* 1958), deutscher Mediziner, Gesundheitsmanager und Hochschullehrer
 Carl Wilhelm Böttiger (1807–1878), schwedischer Dichter und Literaturhistoriker

 Paul Böttiger, deutscher Chemiker, Erfinder von Kongorot

Siehe auch:
 Boettiger
 Böttger
 Bötticher
 Böttinger